„Requin” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Requin” – francuski okręt podwodny z okresu „zimnej wojny”
 Okręty podwodne typu Requin – typ francuskich okrętów podwodnych z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 USS „Requin” (SS-481) – amerykański okręt podwodny z II wojny światowej i okresu „zimnej wojny”